Phialostele är ett släkte av svampar. Phialostele ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialostele